Pratz kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pratz, Jura, ort och kommun,

Luxemburg 

 Pratz, Luxemburg, Diekirch,